Przyjezierze – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Jeziora Wielkie
 Przyjezierze – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kępice
 Przyjezierze – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Moryń
 Przyjezierze – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo